Диего Рамос () е аржентински актьор и диригент. Става известен с аржентинската теленовела „Богати и известни“ в ролята на Диего Салерно, и с ролята на Херман в сериала „Виолета“.

Личен живот 
Рамос е роден в квартал Палермо в Буенос Айрес. Баща му е лекар – Алберто Рамос, а майка му – домакиня, Силвия Рамос. Има двама братя Кристиан и Ернан и една сестра Мария Силвия. Любовта му към актьорството е породена от лелите му, които винаги са намирали време да го водят на кино или театър.

Рамос е открито хомосексуален.

Театър

Източници

Външни препратки 
 

Аржентински актьори и актриси
Театрални актьори и актриси
Гей мъже
ЛГБТ личности
ЛГБТ актьори и актриси